Зерновское муниципальное образование — в Черемховском районе Иркутской области.
 Зерновское муниципальное образование — в Дергачёвском районе Саратовской области.